Strada statale 7 dir/A può riferirsi a diverse diramazioni della strada statale 7 Via Appia:

 Strada statale 7 dir/A Via Appia, classificata nel 1952, declassificata nel 2002;
 Strada statale 7 dir/A del Tempio di Giove, classificata nel 2011.